Кристоф Керн — французский велогонщик, национальный чемпион 2011 года в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Биография 

Кристоф Керн родился 18 января 1981 года во Франции. Выступает в команде Europcar. На 11 этапе Тур Де Франса отправился в отрыв вместе с Пьером Роланоми сильно помог ему выиграть этап.

Достижения 

 3rd, National Time Trial Championship (2006)
 Tour de l'Avenir — 1 stage (2004)
 Гран-при Рюди Даненса (2003)
 Liège-Bastogne-Liège U23 (2002)
 , World U19 Road Race Championship (1999)
  Turkish Beauties classification, Tour of Turkey (2010)

Ссылки 
 
 
 Статистика на radsportseiten.net
 TEAM EUROPCAR